Makono est un nom de ville :
 Makono, une petite ville du Mali, situé à une vingtaine de kilomètres de Bamako et à une dizaine de kilomètres de Kati ; situé dans le cercle de Kati, c'est le lieu de naissance de Maré Sanogo ;
 Makono, un village de Guinée, situé à une cinquantaine de kilomètres de Siguiri.
Makono est un patronyme :
 Jowy Makono, homme politique namibien, membre du Namibian Democratic Movement for Change ;
 Egneti Makono, homme politique zimbabwéen, membre du ZANU–PF.